Eli Harpocratió (Aelius Harpocration) fou un escriptor i retòric grec que segons s'esmenta a Suides va escriure una gran varietat d'obres de retòrica i filosofia com  i altres, de les que cap s'ha conservat. Encara que en un altre lloc s'esmenta a Gai Harpocratió (Caius Harpocration) com a autor de les mateixes obres sembla que es tractaria d'un error i que Eli i Gai eren la mateixa persona, potser en realitat Gai Eli Harpocratió.

Referències 
  Vol. 2 Pàg. 353 [HARPOCRATION, AE'LIUS]

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries
Harpocratio, Eli
Escriptors romans